Salettes ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Salettes (Drôme)
 Salettes (Haute-Loire)